Та́лицы — название населённых пунктов в России:

 Талицы — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Талицы — село в Кирилловском районе Вологодской области.
 Талицы — село в Южском районе Ивановской области.
 Талицы — деревня в Истринском районе Московской области.
 Талицы — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Талицы — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Талицы — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Талицы — посёлок в Переславском районе Ярославской области.
 Талицы — село в Ростовском районе Ярославской области.

Другое 

 Талицы — усадьба в деревне Талицы Пушкинского района Московской области.

См. также 
 Талица